Seende kan vara:
 detsamma som syn.
 benämning på de som har ett fungerande synsinne till skillnad från blinda.